Zkratka SPS může znamenat více věcí:

 Státní plavební správa – český úřad
 S.P.S. (Snížená pracovní schopnost), česká punková kapela
 Socialistická strana Srbska, politická strana v Srbsku
 Super Proton Synchrotron, urychlovač částic v laboratoři  CERN
 Slovenský plynárenský priemysel, dodavatel zemního plynu na Slovensku
 SharePoint Portal Server, název pro Microsoft SharePoint
 Sleep Proxy Service
 Sony PlayStation, herní konzole
 Státní památková správa
 Symbolic Programming System
 SPS (airbag) značku airbagů